Megapenthes (greaca veche:Μεγαπένθης) a fost numele a doi eroi greci din mitologie:

 Megapenthes (Sparta) - fiul lui Menelau, rege al Spartei după moartea tatălui său;
 Megapenthes (Argos) - fiul lui Proitos - regele Argosului - a schimbat tronul Argosului cu cel al Tirintului pentru vărul său Perseu, care mai apoi l-a ucis.